Xiongba kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xiongba (socken i Kina, lat 32,05, long 81,93), Tibet, 
 Xiongba (socken i Kina, lat 29,62, long 87,04), Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar